Ussel puede referirse a: 

 Ussel, comuna francesa situada en Cantal; 
 Ussel, comuna francesa situada en Corrèze; o
 Ussel, comuna francesa situada en Lot.